Jerzy Aleksandrowicz (1819-1894) – polski botanik
 Jerzy Aleksandrowicz (1886-1970) – polski neurofizjolog, wnuk Jerzego
 Jerzy Aleksandrowicz (1936-2018) – polski psychiatra, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego